Lista över 12 kommuner i kommunala konsortiet Ragusa i Italien bildat 4 augusti 2015 av samtliga kommuner i den tidigare provinsen Ragusa.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Källor

 
Kommuner i kommunala konsortiumet Ragusa